ciseleren (culinair), specifieke manier van het fijn snijden van verse kruiden
 ciseleren (metaal), manier van bewerken van (gegoten) metalen voorwerpen